Tento seznam uvádí patnáct nejvyšších vodopádů ve Slovinsku.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
Slovinsko
Vodopády